Izola puede referirse a:

 Izola, ciudad de Eslovenia, en la costa del Mar Adriático
 Gran Premio Izola, carrera ciclista eslovena.
 MNK Izola, equipo de fútbol de Eslovenia
 NK Izola, equipo de fútbol de Eslovenia